Altamisa puede referirse a:
El nombre común de la planta Ambrosia artemisiifolia.
El nombre común de la planta Ambrosia peruviana.
El nombre común de la planta Artemisia vulgaris.
El nombre común de la planta Achillea millefolium.
El nombre común de la planta Parthenium hysterophorus
El nombre común de la planta Tanacetum parthenium
El nombre común de la planta '''''Teucrium polium